Konstantin Dukas (griech. Κωνσταντίνος Δούκας) ist der Name folgender Personen:

 Konstantin Dukas (Usurpator) († 913), byzantinischer Feldherr, Gegenkaiser
 Konstantin X. (1006–1067), byzantinischer Kaiser
 Konstantin Dukas Porphyrogennetos (~1074–1095/1097), byzantinischer Mitkaiser
 Konstantin Angelos Dukas (Sebastokrator), byzantinischer Sebastokrator
 Konstantin Komnenos Dukas († nach 1242), Despot in Epirus
 Konstantin Dukas (Thessalien), byzantinischer Sebastokrator, Herrscher von Thessalien 
 Konstantin Dukas (Moldau), Fürst von Moldau